

Nom de famille 
 Christian Amphoux (1943-) est chercheur honoraire au CNRS.

Toponyme 
 Fox-Amphoux est une commune française du Var.